Brrrrr est le onzième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu et Raoul Cauvin

Liste des histoires 
 Se faire du sosie pour rien
 Le docteur Médard aide un homme qui pense discuter avec son reflet dans le miroir.
 Migraine de violence
 Le nouveau patient du docteur souffre d'une migraine à se taper la tête contre les murs.
 Organonymat
 Les méandres d'une donneuse d'organes.
  Sexe appeal
 Un homme est persuadé d'être né femme.
  Écoloufoque
 Le docteur Médard rencontre un écologiste.
  Psyproquo 
 Le docteur Médard croit avoir rencontré le docteur Gembloux lors d'un congrès.
  Ça c'est un clou dur
 Un fakir vient consulter au cabinet.
 Homme cinéma 
 Un homme semble agir en fonction des films qu'il voit.
 La vie de chien 
Le chien du docteur Médard souffre d'une dépression.
  La main à la patte
 Le docteur Médard reçoit pour la troisième fois le patient ayant des problèmes de doigts.
  Traitement ad Hoc
 Le docteur Médard aide une femme à  guérir son mari victime de crises.
  Vie simulation 
 Un homme qui est persuadé d'être mort, se confie au docteur Médard.
  Disharmonie
 Un peintre agresse le docteur Médard.
  En verre et contre tous
 Un homme est persuadé d'être tout en verre.
  Téléconsultation
 Le docteur Médard traite un patient vivant en reclus.
 En crainte digitale
 Le docteur Médard s'occupe du patient à doigts fous pour la  quatrième fois.
  Posthume cravate
 Un homme s'achète une cravate pour le moment venu.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Les Psy

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2003